Olga Danilović e Tamara Zidanšek erano le detentrici del titolo, ma Zidanšek ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Wuhan, mentre Danilović ha scelto di non partecipare.

In finale Hayley Carter e Luisa Stefani hanno sconfitto Dalila Jakupović e Sabrina Santamaria con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Anna Kalinskaja /  Viktória Kužmová (quarti di finale, ritirate)
  Irina-Camelia Begu /  Lidzija Marozava (quarti di finale)

 Dalila Jakupovič /  Sabrina Santamaria (finale)
 Cornelia Lister /  Jana Sizikova (primo turno)

Wildcard 

  Nigina Abduraimova /  Akgul Amanmuradova (primo turno)

 Vitalija D'jačenko /  Sabina Sharipova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2019